

Zmarli 
 faraon Psametych II